Il torneo tennistico di doppio maschile dei XVI Giochi panamericani si è tenuto al Telcel Tennis Complex di Guadalajara, Messico, dal 18 al 22 ottobre.

Teste di serie

 Juan Sebastián Cabal - Robert Farah
 Eduardo Schwank - Horacio Zeballos (1º turno)

<li> Daniel Garza - Santiago González (Primo turno)
<li> Nicholas Monroe - Greg Ouelette

Tabellone

Legenda

Voci correlate 
 Tennis ai Giochi panamericani

Collegamenti esterni 
 

Tennis ai XVI Giochi panamericani